Итна — топоним в Бангладеш:
 Итна — город на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Итна — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Кишоргандж.